Лос Депоситос има више значења:

 Лос Депоситос (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Депоситос (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику